Burkina Faso is onderverdeeld in 13 regio's. De regio's zijn verder onderverdeeld in provincies als uitvoeringsorganen.

Zie ook 
 Provincies van Burkina Faso
 Departementen van Burkina Faso